Ornstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ornstein (1809–1896), deutscher Mediziner und Anthropologe, Generalarzt in Griechenland
 Donald Samuel Ornstein (* 1934), US-amerikanischer Mathematiker
 Emmanuil Gerschewitsch Ornstein (* 1926), sowjetisch-moldawischer Mediziner, Orthopäde und Traumatologe
 Ernst Ornstein (1869–1925), österreichischer Architekt und Baubeamter

 Leo Ornstein (1892–2002), russisch-amerikanischer Komponist
 Leonard Ornstein (1880–1941), niederländischer Physiker
 Maarten Ornstein (* 1967), niederländischer Jazzmusiker
 Norman Ornstein (* 1948), US-amerikanischer Politologe
 Richard W. Ornstein, eigentlicher Name von Richard Oswald (1880–1963), österreichischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Ornstein-Uhlenbeck-Prozess, ein stochastischer Prozess
 Orenstein
 Hornstein